Список событий в автомобилестроении в ←1928→ году.

События 
 основание «Compagnie Générale des voitures à Paris» — крупнейшего оператора такси в Париже, крупного заказчика «Рено».
ралли в Марокко.
30 марта — На заводе АМО был выпущен 1000 автомобиль.
 19 мая — родился Колин Чепмен, выдающийся автомобильный конструктор, основатель компании Lotus.
 4 августа — корпорация Chrysler представила первый автомобиль вновь созданной марки De Soto средней ценовой категории.
 8 октября — В Берлине прошла Интернациональная автомобильная выставка.

Представлены новые автомобили 
 январь — Dodge Senior Six Sedan (2251)
 июнь — Studebaker Commander Cabriolet
 август — Ford Model AA Panel Delivery
 ноябрь — Opel Regent 24/110 PS Limousine
Renault Monasix тип RY1.

Модели, сошедшие с конвейера 
Renault Monasix тип RY.

Примечания 

Авто
1928